Il singolare del Verizon Tennis Challenge 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Karim Alami.

Alami ha battuto in finale 6–3, 6–4 Nicklas Kulti.

Teste di serie

  Michael Chang (semifinali)
  Richey Reneberg (semifinali)
  Javier Frana (quarti di finale)
  Michael Joyce (primo turno)

 Jonas Björkman (secondo turno) 
 Karim Alami (campione) 
 Mats Wilander (primo turno) 
 Chris Woodruff (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Verizon Tennis Challenge 1996
ATP Tour 1996